Политический кризис в Беларуси 1996 года () — внутриполитический кризис, вызванный противостоянием Верховного Совета и Конституционного суда с действующим президентом Александром Лукашенко.

Предпосылки 

Уже в начале своего правления президент Белоруссии Александр Лукашенко издавал указы, которые один за другим были отменены Конституционным судом. В противовес судебной власти, 28 декабря 1995 года было издано распоряжение «О соблюдении норм указов Президента Республики Беларусь», где всем государственным органам предписывалось обеспечивать выполнение всех указов, которые отменял Конституционный суд, под личную ответственность руководителей учреждений.

Из-за невысокой явки избирателей на парламентских выборах 1995 года из нужных 260 депутатов Верховного Совета было избрано только 119. Депутаты обвиняли Лукашенко в срыве избирательной кампании в Верховный Совет, а также в воспрепятствовании законной деятельности Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва.

В ходе референдума 1995 года были введены новые герб и флаг, которые были многим похожи на символы БССР. Во время проведения референдума ОБСЕ, Совет Европы и Европейский Союз отмечали нарушения на участках и несоответствующий международным нормам процесс голосования. Несмотря на введение новых символов, некоторые депутаты Верховного Совета продолжали носить значки с бело-красно-белым флагом. Также после проведения референдума группа из оппозиционных депутатов объявила голодовку и осталась на ночь в здании заседаний. По их словам, ночью к ним ворвался ОМОН под предлогом того, что здание парламента заминировано, и избил депутатов.

В своём обращении к белорусскому народу 25 октября 1996 года Лукашенко объявил, что, несмотря на сложность и драматизм ситуации в отношениях между ветвями власти, а также трудности в экономике, граждане Белоруссии разобрались, кто есть кто: кто верно служит народу, радеет о его благополучии, а кто в угоду своим политическим амбициям вносит смуту в общество, жаждая реванша за свои поражения в борьбе за власть.

8 августа 1996 года Лукашенко направил официальное заявление в Верховный Совет с просьбой о проведении республиканского референдума. Президент предлагал провести голосование 7 октября в честь даты Октябрьской революции, но предложение было отклонено, а датой референдума назначили 24 ноября, главным вопросом на котором должен быть стать вопрос о расширении полномочий президента. Верховный совет дал согласие, добавляя вопрос о переходе к парламентской республике.

В интервью газеты «Советская Белоруссия» от 31 августа 1994 года президент выразил иное отношение к своим полномочиям: Конечно, я не буду просить дополнительных полномочий у Верховного Совета, наша Конституция и так предоставляет президенту царские полномочия.

Также помимо вопроса о форме правления в Белоруссии были выдвинуты вопросы о переносе Дня независимости на 3 июля, свободной покупке и продаже земли, отмене смертной казни (решение по данному вопросу оставалось консультативным), назначении руководителей местных органов самоуправления и о финансировании ветвей власти.

Верховный Совет пригласил для выступления Председателя Конституционного суда Валерия Тихиню, который дал своего рода отповедь президенту. Все конституционные проблемы Тихиня связывал исключительно с деятельностью Лукашенко. Выступая перед депутатами 16 января 1996 года Председатель Конституционного суда сравнивал республику с кораблём, который попал «в девятибалльный шторм».

Тогда Лукашенко нанёс Верховному Совету ответный удар, превратив коллектив «Народной газеты» в закрытое акционерное общество своим личным указом от 28 июня 1996 года и назначив главным редактором Шиманского. Отныне популярное издание было выведено из-под юрисдикции парламента. Верховный Совет отреагировал мгновенно. Работа сессии парламента «в связи с необходимостью рассмотрения ряда неотложных вопросов» была продлена до 12 июля 1996 года, а в повестку дня был включен вопрос о «Народной газете». В противовес Шиманскому Верховный Совет назначил главным редактором депутата Юнчика, а Шарецкий обратился в Конституционный суд относительно законности указа президента. В редакции «Народной газеты», куда пришли работники Администрации президента с Шиманским и Карпенко с Юнчиком, произошёл конфликт. Правда, для того, чтобы назначить Юнчика, парламентариям пришлось принять формальное постановление об освобождении от должности главного редактора «Народной газеты» Иосифа Середича, который, как известно, был в марте 1995 года освобождён личным указом главы государства.

Формальной причиной изменения статуса «Народной газеты» стало прямое обращение её коллектива к президенту. В нём, в частности, говорилось о том, что газета становится заложницей борьбы политических сил и группировок. Коллектив обвинил Верховный Совет в том, что он на протяжении шести лет так и не утвердил Устав редакции. По мнению коллектива, единственный выход из ситуации — акционирование. Истинная подоплёка акционирования состояла в том, что президент раз и навсегда решил покончить с мятежной газетой, которая даже после отставки Середича осталась плюралистической. Издание освещало деятельность президента с откровенно критическим запалом. Уже первые номера «Народной газеты», вышедшие после акционирования, говорили о том, что руководство издания кардинально изменило политику. Теперь на первых страницах газеты непременно фигурировал президент, а парламент оценивался критически.

Подготовка к Референдуму 
Государственные СМИ, по мнению многих, активно агитировали за президента. В одном из газетных заголовков было написано: «Президент считает, что время „договариваться“ с депутатами ушло. Он намерен посоветоваться с народом».

4 ноября Конституционный суд объявляет о том, что вопросы об изменении конституции, выдвинутые на референдум, не предусмотрены законодательством.

С 19 по 20 октября 1996 года проходит первое Всебелорусское народное собрание. Главным вопросом собрания стало обсуждение основных положений Программы социально-экономического развития страны и проекта Конституции Республики Беларусь с изменениями и дополнениями, выносимого на республиканский референдум.

4 ноября Конституционный суд объявляет, что референдум может иметь лишь консультативный характер. На следующий день Лукашенко издаёт распоряжение, согласно которому итоги референдума становятся обязательными и «не нуждающимися в утверждении». Исключение оставлено по вопросу смертной казни, голосование по этому вопросу остаётся консультативным.

В своём интервью спикер парламента также выразил своё отношение к предстоящему референдуму: То, что мы называем «референдумом», на самом деле является захватом власти неконституционным методом.

Проведение референдума и хронология противостояния 

9 ноября 1996 года начинается досрочное голосование.

Проект новой Конституции также предложил и Верховный Совет.

Парламентский проект дополнений и изменений Конституции был опубликован менее чем через две недели в «Народной газете». В проекте не было разделов, он был структурирован исключительно по главам. «Фирменным знаком» аграрно-коммунистического проекта стала ликвидация института президентства и распределение полномочий между Верховным Советом и Советом Министров. При этом прерогативы Верховного Совета были фактически не ограничены: формирование правительства, назначение судей всех уровней, избрание судей Конституционного суда. Правда, позиции Конституционного суда предусматривалось укрепить тем, что судьи имели право самостоятельно избирать председателя.

10 ноября 1996 года, выступая перед парламентариями, Лукашенко ультимативно требовал от Верховного Совета отозвать альтернативный проект Конституции. Получив отказ, глава государства демонстративно покинул Верховный Совет.

Глава ЦИК Виктор Гончар отмечает нарушения на местах голосования и отказывается принять его итоги. В ответ на это Лукашенко обвиняет Гончара и некоторых других депутатов, в том числе и министра внутренних дел Юрия Захаренко, в коррупции. Вскоре Захаренко и Гончар потеряют свои должности. Вместо Гончара на пост председателя ЦИК президент назначает Лидию Ермошину, хотя по конституции на ноябрь 1996 года председателя ЦИК назначает Верховный Совет. Конституционный суд признаёт отставку Гончара неконституционной. Когда Виктор Гончар попытался пройти в свой кабинет, его не пускали сотрудники милиции, а также сотрудники в штатском, которые были представлены личной охраной президента. Гончар возразил, что по конституции подобная охрана при президенте не предусмотрена.

В ответ на происходящее в стране в отставку подают премьер-министр Михаил Чигирь, министр труда Александр Соснов и замглавы МИД Андрей Санников.

Попытка импичмента 
19 ноября в Конституционный суд было направлено обращение с просьбой о начале судопроизводства по делу об импичменте президента Республике Беларусь. К Обращению прилагались подписи инициаторов обращения на 73 листах, заверенные председателем Верховного Совета Семёном Шарецким. Заседание было назначено на 22 ноября.

Однако председатель Конституционного суда передал список с подписавшими документ депутатами в президентскую администрацию.

Позднее от группы депутатов в Конституционный суд поступила дополнительная информация. В ней обращалось внимание на ряд неконституционных действий Лукашенко при назначении на должность и освобождении от должности высших должностных лиц, а именно: о генеральном прокуроре, председателе правления Национального банка, председателе Центризбиркома, заместителях премьер-министра, министре обороны, министре внутренних дел, председателе КГБ.

После данного обращения многие конституционные судьи были освобождены от своих должностей по причине неисполнения своих обязанностей. Также была попытка сместить председателя Конституционного суда, но этого не произошло

По воспоминаниям Михаила Пастухова, Валерий Тихиня пригласил судей на срочное совещание. Он рассказал, что был у президента в связи с поступлением в Конституционный суд подписей депутатов об отрешении президента от должности. Сообщил, что президент хотел встретиться со всем составом суда и найти мирное решение вопроса. Большинство судей удивились, полагая, что должны рассматривать вопрос о нарушении президентом Конституции, но их пригласили для поиска выхода из ситуации. Большинство судей сказали, что это неэтично, невозможно. Тот ответил, что должен сообщить президенту о решении судей, и снова ушёл. Когда Тихиня вернулся, он передал просьбу не возбуждать дело об импичменте, так как будет искаться мирное решение вопроса. Однако судьи ответили, что должны реагировать на обращение депутатов. На это Тихиня сказал, что в таком случае президент просил назначить рассмотрение дела не раньше 22 ноября. Как оказалось, председатель суда пообещал, что "такая просьба будет удовлетворена".

Попытка решения конфликта с посредничеством России 
Вечером 21 ноября в Беларусь приезжает премьер-министр России Виктор Черномырдин, спикер Совета Федерации Егор Строев и спикер Госдумы Геннадий Селезнёв для «урегулирования» политического конфликта в Белоруссии.

Утром 22 ноября Лукашенко, председатель Верховного совета Шарецкий и председатель Конституционного суда Тихиня приняли решение о приостановлении дела об импичменте президента при условии, что референдум не будет иметь обязательного характера.

Многие депутаты заявляли о давлении как на них самих, так и на их семьи. Под давлением 12 депутатов отозвали подписи по заявлениям об импичменте, вследствие чего возникла нехватка подписей и дело об импичменте было прекращено.

Дальнейшие события 
22 ноября 1996 года на заседании Верховного совета должно было быть объявлено о решении президента, спикера парламента и председателя Конституционного суда, но «Согласие» — президентская партия — отказывается голосовать, тем самым сорвав ратификацию соглашения.

Спикер парламента на своей пресс-конференции заявляет об обмане:

[А. Г. Лукашенко] Тут же позвонил руководству России и сказал «я не могу, вы пожалуйста повоздействуйте на парламент, ибо они [депутаты Верховного Совета] отказались принять постановление и не проголосовали „за“».

Как и раньше, для захвата власти, он и на сей раз использовал ложь. Это его любимый метод. Начиная с тех времён, когда он был кандидатом в президенты. Он не пожалел никого. Ни больного Бориса Николаевича Ельцина, не постеснялся обмануть таких видных политиков России как Виктор Степанович Черномырдин, Егор Семёнович Строев, Геннадий Николаевич Селезнёв, Валерий Михайлович Серов. Что касается нас, то мы уже привыкли к этом вранью, лицемерию, шантажу и так далее.

Чтобы то обращение, которое я сделал вчера [На ночном заседании с 21 по 22 ноября для урегулирования конфликта] по приостановке, в общем-то по отмене импичмента президента считалось недействительным, я попросил Конституционный суд рассматривать ситуацию такой, какой она есть.

Будем надеяться, что найдутся силы у нашего белорусского народа с помощью мировой общественности остановить в нашей Республике вот этот произвол, который творится в настоящее время, и сползание Республики к диктаторскому режиму. Спасибо за внимание.

23 ноября Лукашенко объявляет о том, что референдум будет обязательным и что он соглашения не нарушал, а Верховный Совет не способен выполнять свои обязанности.

Из интервью председателя Конституционного суда Республики Беларусь: Если этот проект завтра станет Основным Законом нашей страны, мы будем иметь в центре Европы государство с тоталитарным режимом правления со всеми его атрибутами: у нас будет «кастрированный» парламент, «карманный» Конституционный Суд и т. п.

Проведение референдума 
Референдум состоялся 24 ноября.

Председатель Конституционного суда подал в отставку, заявляя, что не может принять присягу на новой конституции.

На следующий день заседание Верховного Совета начинается с выступления представителя от партии «Согласие», где объявляется о прекращении работы Верховного Совета и создании собрания депутатов. Представитель президентской партии призывал поддержать новый парламент и присоединиться к его работе. Заседание нового органа власти должно было состояться через 20 минут на улице Карла Маркса, 40. Один из депутатов Верховного Совета помешал выступлению со словами: «Что это за собрание депутатов? Такого у нас ни конституцией, ни чем не предусмотрено». На собрание пришли 109 депутатов, где прошла встреча с президентом Белоруссии.

Окончание противостояния 
27 ноября президент Республики Беларусь издаёт официальный указ о роспуске Верховного Совета и создании двухпалатного национального собрания, ЦИК публикует итоги референдума и утверждает их неправомочным составом: на заседании присутствовали только 10 из 18 членов вместо положенных ⅔ состава (то есть 12 человек). Президент подписывает новую Конституцию, она публикуется в газетах и вступает в силу, хотя по закону для вступления её в силу должно было пройти 10 дней после публикации.

Многие депутаты, которые были не согласны с политикой президента, объявили о создании 13-го созыва депутатов Верховного Совета. Также был создан альтернативный ЦИК, согласно которому следующие выборы президента должны будут состояться в 1999 году. Узнав об этом, власти арестовали всех бывших депутатов и членов альтернативного ЦИК.

Итоги республиканского референдума 1996 года 
По итогам референдума в Республике Беларусь основных государственных лиц назначает президент, процедура импичмента была усложнена, а процедура роспуска парламента — наоборот, упрощена. Также президент получил право на издание декретов и указов, превышающих по своей юридической силе закон. От должности президент освобождался уже не просто за «совершение преступления», а за совершение «тяжкого преступления». К тому же срок правления президента начинал новый отсчет (то есть глава государства получал два дополнительных года правления).

Дальнейшие события 

В дальнейшем по стране прокатилась волна исчезновения людей, не согласных с политикой президента.

С. Г. Шарецкий — бывший спикер Верховного Совета — был назначен исполняющим обязанности президента Республики Беларусь. С 1999 по 2001 жил в Вильнюсе. На данный момент Семён Шарецкий проживает в Калифорнии и имеет статус политического беженца. Сам он не раз признавался, что пошёл на такой шаг только потому, что не хотел судьбы такой же, какая сложилась у Виктора Гончара.

Нарушения 
 В 1996 году была опробована процедура массового досрочного голосования. С 9 по 23 ноября 20 % избирателей проголосовали досрочно, в отдельных районах число доходило и до 50 %. При этом окончательный вариант президентской Конституции был опубликован лишь 12 ноября, а проект парламента — 19 ноября. Это означает, что часть избирателей отдала голоса за один из проектов изменения, не ознакомившись с ним.
 Чтобы граждане голосовали «правильно», исполнительная власть заготовила подсказки — образцы заполненных бюллетеней, где показывалось, как надо голосовать «за» предложения президента и «против» парламента.
 Референдум финансировался не из республиканского бюджета, а из иных источников, в числе которых специальный фонд, созданный из «добровольно-принудительных» отчислений трудовых коллективов. Бюллетени печатало Управление делами Президента — по регионам они распространялись через президентскую вертикаль. Центризбирком и местные избирательные комиссии не контролировали этот процесс и не владели информацией о количестве бюллетеней.
 Наблюдатели Европарламента констатировали многочисленные неприкрытые нарушения в день голосования. Многие государства и международные организации, включая ОБСЕ, Совет Европы и Европейский союз, официально не признали результаты референдума и объявили их незаконными.
 Высокая явка — 84 % — уже вызывает подозрения: «Начиная с 1990 года в Беларуси была низкая явка избирателей, из-за чего многие выборы срывались», — пишет Карбалевич. На референдуме 1995 года, например, проголосовали 65 % белорусов. На референдуме 1996 года в Ветковском районе, например, проголосовали 99,3 % избирателей (из них 98,5 % поддержали президента), а ещё в четырёх районах страны явка составила около 98 %.
 Было официально заявлено, что на 18 часов 24 ноября в голосовании приняли участие 59 % избирателей. Окончательная явка — 84 %. Получается, 25 % избирателей проголосовали с 18 до 20 часов, хотя на все предыдущие выборы в это время приходили голосовать только 7-9 % граждан.
 Граждане проголосовали против выборов местных руководителей и против открытого и гласного финансирования властей из госбюджета, хотя соцопросы показывали обратные результаты. Возможно, часть избирателей действительно была настроена голосовать против любых предложений Верховного Совета, поэтому и отклонила инициативы, которые отклонить исходя из соображений здравого смысла было сложно.

Ссылки 
 Хроника кризиса 1996 года  Видеоподборка белорусского портала TUT.BY.

Политический кризис в Белоруссии (1996)
1996 год в Белоруссии
Президентство Александра Лукашенко
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании